Turchia
Distretto di Yeşilyurt – distretto della provincia di Malatya
Distretto di Yeşilyurt – distretto della provincia di Tokat